Порым — деревня в Граховском районе Удмуртии
 Порым — река, приток Вятки

 Порым — правитель Кореи